Kaiken är en ort i Argentina.   Den ligger i provinsen Eldslandet, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Buenos Aires. Kaiken ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kaiken är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Kaiken. Runt Kaiken är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Kaiken består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Eldslandet (argentinsk provins)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar